Kurzbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kurzbauer (1840–1879), österreichischer Maler
 Johann Kurzbauer (* 1943), österreichischer Politiker
 Josefine Kurzbauer (1862–1949), österreichische Sozialarbeiterin und Politikerin
 Karl Kurzbauer (1934–2020), österreichischer Politiker (ÖVP)